Zaplethocornia är ett släkte av steklar som beskrevs av Otto Schmiedeknecht 1912. Zaplethocornia ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Zaplethocornia